Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 1952 года проводились по двум дисциплинам: трековым гонкам и шоссейным гонкам. Всего было разыграно 6 комплектов наград, все среди мужчин. В соревнованиях принимали участие 215 спортсменов из 36 стран.

Медали

Шоссейные гонки

Гонки на треке

Примечания

Ссылки 
 Велоспорт на летней Олимпиаде 1952

Соревнования на летних Олимпийских играх 1952
1952 год в велоспорте
Велоспорт в Финляндии